Municipio de Woodward puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodward (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Woodward (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Woodward (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Woodward (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.